

Сарі-Чашма — село, Восейський район, Хатлонська область
 Сарі-Чашма — село, Кулобський район, Хатлонська область